Osoby o tym nazwisku:
 Marzenna Szlenk-Iliewa – polska sinolog
 Walentina Iliewa – bułgarska siatkarka, olimpijka